Радіоплан BTT (), відомий компанією як RP-71, WS-426/2 у складі ВМС Сполучених Штатів та WS-462/2 у ВПС США, є сімейством безпілотників-мішеней, вироблених компанією Радіоплан (пізніше підрозділ Northrop).

Історія 
У період після Другої світової війни Радіоплан продовжив успіх безпілотника-мішені OQ-2 з іншою дуже успішною серією безпілотників-мішеней з поршневим приводом, які згодом стали відомі як сімейство базових навчальних цілей (BTT) (позначення BTT не було створено до 1980-х років, але використовується тут як зручний спосіб розв'язати клубок позначень). BTT залишалися в експлуатації до кінця 20 століття.

Варіанти

OQ-19 / KD2R 

Сімейство BTT почало своє життя наприкінці 1940-х років, розвиваючись через ряд удосконалень із позначеннями армії США від OQ-19A до OQ-19D та назвою ВМС США Quail із позначенням KD2R . Ранні моделі мали металевий фюзеляж і дерев'яні крила, але виробництво стандартизовано на суцільнометалевий літак.

Радіоплан розробив експериментальний варіант XQ-10, який був здебільшого виготовлений із пластику, але, хоча оцінки пройшли добре, його не вважали суттєвим удосконаленням існуючої технології, і він не пішов у виробництво.

«Радіоплан» був викуплений " Нортропом " у 1952 році, щоб стати підрозділом «Нортроп Вентура», хоча, здається, назва «Радіоплан» затрималася на деякий час.

MQM-33 / MQM-36 
У 1963 році, коли армія США прийняла стандартизовану систему позначення, збережені варіанти BTT армії США стали MQM-33, а KD2R-1, єдиний член сімейства, який все ще перебуває на озброєнні ВМС, став MQM-36 Shelduck .

MQM-36 був найдосконалішим із сімейства BTT, але зберіг ту ж загальну конфігурацію, що й інші члени. Він був більшим і досконалішим, ніж перше покоління серії OQ-2A, і оснащувався потужнішим чотиритактним двигуном McCulloch з  . MQM-36 містив на кінцях крил пристрої покращення радара з лінзою Люнеберга, які генерували радіолокаційну сигнатуру більшого літака. Радіолокаційні відбивачі (лінзи Люнеберга) не використовувалися ВМС США, оскільки радар повітряного пошуку заважав сигналам управління. При цьому радар повітряного пошуку не використовувався.

Запуск здійснювався за допомогою прискорювача RATO або банджі-катапульти, а відновлення — за допомогою парашута.

MQM-57 Falconer 
Варіант BTT під назвою RP-71, також відомий як SD-1 Observer і пізніше перейменований як MQM-57 Falconer, був створений для розвідки поля бою, з першим польотом у 1955 році. Falconer зовні був схожий на Shelduck, але мав трохи довший і кремезний фюзеляж. Він мав систему автопілота з резервним радіоуправлінням і міг нести камери, а також освітлювальні ракети для нічної розвідки. Завантаження техніки здійснювалася через горб у спині між крилами. Хоча він мав витривалість лише трохи більше півгодини, що робило його обмеженим у використанні, було побудовано близько 1500 Falconer, і цей тип використовувався на міжнародному рівні в кількох різних військових силах, залишаючись на озброєнні до 1970-х років.

Всього було побудовано понад 73 000 мішеней BTT, і цей тип використовувався щонайменше у 18 країнах. Деякі з них, можливо, ще не працюють.

Оператори 

 

 Британська армія

Вцілілі літаки 

 Австралія

 N10-53152 — KD2R-5 на виставці в Музеї авіації Південної Австралії в Порт-Аделаїді, Південна Австралія .

 Нідерланди

 KL-110 — KD2R-5 на виставці в Національному військовому музеї в Состерберзі, Утрехт .

 Швеція

 Виставлено в парку Кольморденс Юрпарк за межами Норчепінгу, Естергьотланд . 

 Об'єднане Королівство

 XR346/XV383/XW578 — D.1 на виставці в Музеї авіації Борнмута в Герні, Дорсет .
 XT581 — SD-1 на виставці в Імперському військовому музеї Даксфорда в Даксфорді, Кембриджшир . Він був переданий музею в 1978 році британською армією та був відреставрований у 1990-х роках. 

 Сполучені Штати

 KD2R на виставці в Музеї авіаційних безпілотних транспортних засобів у Каддо Міллс, Техас . Він включає повне комунікаційне обладнання.
 KD2R-5 на виставці в Західному музеї польотів у Торрансі, Каліфорнія .
 MQM-33 на виставці в Музеї бойових птахів Естрелла в Пасо-Роблес, Каліфорнія .
 MQM-33 на виставці в Меморіальному музеї ветеранів США в Хантсвіллі, штат Алабама .
 MQM-33 на виставці в Канадському музеї польотів у Ленглі, Британська Колумбія .
 MQM-57 на виставці в Національному музеї ВПС США в Дейтоні, штат Огайо .
 Фюзеляж OQ-19 на зберіганні в Національному музеї авіації та космосу у Вашингтоні, округ Колумбія
 OQ-19 на виставці в Національному музеї моделей літаків у Мансі, Індіана .
 OQ-19A на виставці в Музеї авіаційної перемоги в Ламбертоні, Нью-Джерсі .
 OQ-19B на виставці в Музеї авіації Аляски в Анкоріджі, штат Аляска .
 OQ-19D на виставці в Національному музеї ВПС США в Дейтоні, штат Огайо.
 OQ-19D на виставці в Музеї ветеранів Аляски в Анкоріджі, Аляска .
 OQ-19D на виставці в Музеї авіації та космосу Піма в Тусоні, штат Арізона .
 OQ-19D на виставці в Міннесотському крилі Пам'ятних ВПС у Південному Сент-Полі, Міннесота .

Технічні характеристики (MQM-36) 
 Екіпаж: Немає
 Довжина: 13 футів 7 дюймів (4.14 м)
 Розмах крил: 11 футів 6 дюймів (3.50 м)
 Висота: 2 фути 7 дюймів (0.79 м)
 Площа крила: 18.72 кв футів (1.74 м2)
 Співвідношення сторін: 7.0:1
 Вага порожнього: 273 фунтів (124 кг)
 Вага Брутто: 403 фунтів (183 кг)
 Силова установка: 1 × McCulloch O-100-2 , 72 кс (53 кВт)

Продуктивність

 Максимальна швидкість: 202 м/год (324 км/год, 176 вузлів)
 Швидкість зриву: 67 м/год (108 км/год, 58 вузлів)
 Дальність: 207 миль (333 км, 180 морських миль)
 Витримка: 1 година
 Експлуатаційна стеля: 23,000 футів (7,000 м)
 Rate of climb: 3,500 футів/хв (17.8 м/с)

Примітки

Цитування

Бібліографія 

 
 Taylor, John W. R. Jane's All The World's Aircraft 1966–67. London: Sampson Low, Marston & Company, 1966.
 This article contains material that originally came from the web article Unmanned Aerial Vehicles by Greg Goebel, which exists in the Public Domain.

Посилання 
 Дрони ВМС США USN drones
 Сайт музею авіації США
 Офіційний сайт компанії Northrop Grumman

Високоплани
Короткий опис відрізняється від Вікідані
Компанія Радіоплан
Безпілотні літаки-розвідники
Безпілотні літаки
Безпілотні апарати
Ван-Найс , Лос-Анджелес
Сторінки з неперевіреними перекладами